Pantazi steht für:

 Pantazi (Prahova), ein Dorf im rumänischen Kreis Prahova

Pantazi ist der Familienname folgender Personen:

 Chariklia Pantazi (* 1985), griechische Sportgymnastin

Siehe auch:
 Pantazis